Ableitung steht für:

 Ableitung (Logik), formale Folgerung von neuen aus gegebenen Aussagen
 Ableitung, philosophische Methode zur logischen Schlussfolgerung, siehe Deduktion
 Ableitung, mathematisch, siehe Differentialrechnung #Ableitungsfunktion
 Ableitung (Informatik), Folge von Anwendungen von Produktionsregeln
 Ableitung in der Sprachwissenschaft: ein Untertyp der Wortbildung, siehe Derivation (Linguistik)
 Ableitung elektrischen Stroms in die Erde, siehe Blitzschutz
 Ableitung, medizinische Behandlungsmethode, siehe Drainage (Medizin)
 Ableitung, beim Elektrokardiogramm (EKG) die sich daraus ergebenen Messungen, siehe Elektrokardiogramm #Ableitungen
 Ableitung (Verkehr), Maßnahme zur Umleitung von Fahrzeugen bei einer Vollsperrung

Siehe auch:

 Derivation (Begriffsklärung)